Syngrapha infumata är en fjärilsart som beskrevs av Leo Schwingenschuss 1917. Syngrapha infumata ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
infumata